Це список зоряних систем у межах 65–70 світлових років від планети Земля.

Джерела